Christophe Babonneau, scénariste français de bande dessinée ;
 Florence Babonneau, chimiste française ;
 René Babonneau, militaire français ;
 Christian Babonneau, président de la FSCF.

Voir aussi 
 , région de Sainte-Lucie.